Луцій Корнелій Мерула () — традиційне чоловіче ім'я в патриціанському  давньоримському роду Корнеліїв.

Відомі такі персони під цим ім'ям:

 Луцій Корнелій Мерула (? — 87 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 87 року до н. е.
 Луцій Корнелій Мерула (? — після 193 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, консул 193 року до н. е.